Der Europapokal der Landesmeister für Frauen 1965/66 war die 6. Auflage des Wettbewerbes. Im Finale siegte der Vertreter aus der DDR SC Leipzig gegen den dänischen Verein HG Kopenhagen. Mehrere Spiele in der 1. Runde sind bisher nicht bekannt.

Weblinks 
 http://todor66.com/handball/Euro_Cups/Women_CC_1966.html

Handball-Europapokal (Frauen)
Handballsaison 1965/66